Shotor Gardān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shotor Gardan (bergspass i Iran), Khorasan, 
 Cheshmeh-ye Shotor Gardān, källa, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar